Рафаэль «Рафа» Мир Висенте (; ) — испанский футболист, нападающий клуба «Севилья». Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Биография 
Рафа начинал свою спортивную карьеру в мини-футболе. В 2007 году он перешёл в свою первую команду из большого футбола — «Ранеро». Затем он выступал за юношеские команды «Барселоны», «Реал Мурсии» и «Валенсии». В 2015 году состоялся его дебют во второй команде валенсийцев — «Месталье». За первую команду «летучих мышей» в чемпионате Испании он дебютировал 22 августа 2016 года в матче против «Лас-Пальмаса».

21 августа 2021 года подписал шестилетний контракт с «Севильей».

Личная жизнь 
Отец Рафы, Магин Мир, также был футболистом, выступал за «Мальорку» и «Альбасете» и более скромные клубы из низших дивизионов.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Севилья»